Goffin ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Goffin (* 1956), belgischer Comiczeichner
 Callum Goffin (* 1996), walisischer Dartspieler
 David Goffin (* 1990), belgischer Tennisspieler
 Evi Goffin (* 1981), belgische Sängerin
 Gerry Goffin (1939–2014), US-amerikanischer Songtexter

 Louis Goffin (1904–1975), belgischer Diplomat
 Louise Goffin (* 1960), US-amerikanische Musikerin 
 Philippe Goffin (* 1967), belgischer Politiker (MR), Außen- und Verteidigungsminister
 Robert Goffin (1898–1984), belgischer Anwalt und Schriftsteller

Goffin steht für:

 (1722) Goffin, ein Asteroid des Hauptgürtels